Summer Days – serie televisiva israeliana
 Summer Days – singolo di Inna del 2014
 Summer Days – singolo di Martin Garrix del 2019
 Summer Days (And Summer Nights!!) – album dei The Beach Boys del 1965